« Présidence de George Bush » peut désigner :
 la présidence de George H. W. Bush (George Bush père), de 1989 à 1993 ;
 la présidence de George W. Bush (George Bush fils), de 2001 à 2009.

Article connexe 
 

Présidences des États-Unis